Премьер Ниуэ () — глава правительства Ниуэ.

Полномочия 
Премьер Ниуэ избирается в ходе непрямых выборов  на трехлетний срок. Возглавляет  и назначает министров в количестве трёх человек.

История 
19 октября 1974 года после провозглашения свободной ассоциации с Новой Зеландией и принятия  первым премьером стал Роберт Рекс.

Премьеры Ниуэ (с 1974 года) 
Политические партии

Примечания

Ссылки 
 Премьер Ниуэ . Официальный сайт

Ниуэ

Политика Ниуэ